Térmens kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Térmens (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Térmens (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar